Holland kan som auktorsförkortning betyda:

 William Jacob Holland
 Richard Holland
 Richard W. Holland

Robotskapade auktorsförkortningar